Asha steht für:

 Asha (Zoroastrismus), kosmische Ordnung im Zoroastrismus
 Nokia Asha, eine Serie von Mobiltelefonen
 Operation ASHA, indische Hilfsorganisation
 AsHa (Inschrift), Inschrift von Arsames

Asha ist der Familienname von:
 Yamba Asha (* 1978), angolanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Aasha
 Aṣa
 ASA
 Ascha